Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей „Технический“» (МБОУ «Лицей „Технический“») города Обнинска — специализирующийся на технических специальностях обнинский лицей. Один из трёх лицеев города, бывшая школа № 8.

По результатам ЕГЭ 2011 года Технический лицей среди обнинских школ был одним из аутсайдеров.

Общие сведения 
Лицей полного дня, работает по программе «Школа России».

В Техническом лицее можно получить профессии водителя, тракториста, оператора ЭВМ, швеи, работника общепита, секретаря-делопроизводителя, маляра, штукатура и др.

Большинство учебников предоставляется учащимся бесплатно, начальная школа обеспечена бесплатными учебниками полностью. Ученики покупают сами рабочие тетради и дополнительные пособия. Все учащиеся помимо английского языка могут бесплатно изучать второй иностранный язык — французский.

В лицее есть кадетские классы ( в 2018 -2019 учебном году это 5-ый, 6-ой, 8-ой и 10-ый классы) с углублённым правовым обучением для детей 9-10-летнего возраста, над которыми шефствует Отдел внутренних дел по городу Обнинску.

История 

 2009 — В Техническом лицее созданы два кадетских класса с углублённым правовым обучением.

Успехи 
 В 1992 году лицею был присвоен статус городской, областной экспериментальной площадки.
 В 2007 году лицей победил в приоритетном национальном проекте «Образование».
 В 2009 году лицей внесён в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

Директора 
 1970—1976 — Алексей Калинович Никоненко, Заслуженный учитель РСФСР.
 1976—1995 — Клара Алексеевна Свиридова, Заслуженный учитель Киргизской ССР. 1992-1997 - Василий Николаевич Мирончук (лицей)
 1995—2002 — Амалия Яковлевна Салосина. 1997-2000 Валерий Николаевич Куликов (лицей)
 2002 — по настоящее время — Ирина Александровна Строева, учитель истории и обществознания. Почётный работник общего образования Российской Федерации. Учитель высшей категории.

Известные учителя 
 Александрова, Татьяна Васильевна — учитель французского языка.
 Верушкина, Галина — учитель биологии. Победитель приоритетного национального проекта «Образование» 2006 года.
 Ковальчук, Елена Фёдоровна — учитель начальных классов.
 Лаврова, Галина Петровна — учитель начальных классов.
 Первушина, Валентина Васильевна — учитель русского языка и литературы.
 Сичкарь, Валентина Ивановна — учитель начальных классов.

Известные ученики 

 Исаева, Елена Николаевна — российский библиотекарь, детский писатель. Главный библиотекарь детской библиотеки-филиала № 4 Централизованной библиотечной системы города Обнинска. Автор азбуки в стихах «Зоопарта» (в соавторстве со своим отцом Николаем Исаевым) и других книг.

Выпуск 1983 года 
 Ауров, Олег Валентинович (р. 1966) — российский историк-медиевист, испанист. Кандидат исторических наук (2000), заведующий кафедрой всеобщей истории РАНХиГС (с 2016)[4], член-корреспондент Королевской академии истории (Мадрид) с 2015..
 Швед, Александр Владиславович (р. 1966) — российский детский волейбольный тренер. Тренер СДЮСШОР Александра Савина.

Выпуск 1984 года 
 Дедов, Дмитрий Иванович (р. 1967) — доктор юридических наук. С октября 2012 года — судья Европейского суда по правам человека от Российской Федерации.

Библиография 
 В Обнинске проходит конференция, посвящённая детскому здоровью // Regions.ru. — 2007. — 26 марта.
 В Обнинском Техническом лицее открылась Школа первоклассника // Regions.ru. — 2007. — 31 марта.
 Четыре школы Калужской области признаны лучшими инновационными общеобразовательными учреждениями // Regions.ru. — 2007. — 17 апреля.
 Ещё две обнинские школы получили по миллиону рублей // Regions.ru. — 2007. — 14 мая.
 В Обнинске учащиеся Технического лицея первыми в городе публично отказались от курения // Regions.ru. — 2008. — 26 марта.
 В Обнинске открылись два милицейских кадетских класса (Калужская область) // REGNUM. — 2009. — 1 сентября.
 В Калуге прошел кадетский турнир по военно-прикладным видам спорта // REGNUM. — 2010. — 18 декабря.
 В Калуге прошел кадетский турнир по военно-прикладным видам спорта // Информационный портал города Калуги. — 2010. — 20 декабря.
 Сомова Светлана. Посещение технического лицея в г. Обнинске  // УМВД России по Калужской области. — 2012. — 10 марта.
 Как школьную жизнь начнёшь...: [Интервью с Ириной Строевой] // Обнинский вестник. — 2012. — 12 апреля.
 «Город безопасности» в Техническом лицее // Обнинск. — № 117 (3687). — 2012. — 22 сентября.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Школы Обнинска